Emirat d'Adamawa, antic estat del Camerun
 Altiplà d'Adamawa, altiplà de Nigèria que sorgeix a Nigèria, creua cap a Camerun i acaba a la República Centreafricana 
 Regió d'Adamawa, regió del Camerun
 Estat d'Adamawa, estat federat de Nigèria
 Llengües adamawa, família de llengües parlades a Adamawa